Hemon oder Hémon ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Hemon (* 1964), bosnischer Schriftsteller
 Louis Hémon (1880–1913), französischer Schriftsteller                  
 Olivier Hemon (* 1950), französischer Schauspieler
 Sedje Hémon (1923–2011), niederländische Komponistin, Violinistin, Panflötistin und Malerin

Siehe auch: Haimon